

Medicina 

 Peste – malattia infettiva degli umani

Musica 
 Peste –  album degli Hierophant del 2014
 Peste Noire – gruppo musicale francese

Veterinaria 
 Peste americana – malattia delle api
 Peste europea – malattia delle api
 Peste aviaria – malattia degli uccelli
 Peste bovina – malattia dei ruminanti
 Peste equina africana – malattia degli equidi
 Peste suina – malattia dei suini
 Peste suina africana – malattia dei suidi

Pagine correlate 
 La peste